Darija Hennadijivna Bilodidová (* 10. října 2000) je ukrajinská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v útlém dětství v Kyjevě po boku svých rodičů Světlany a Hennadije, bývalých reprezentantů Ukrajiny v judu a v zápase sambo. V ukrajinské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v superlehké váze do 48 kg. V roce 2018 se stala nejmladší mistryní světa v judu.

Vítězství 
 2017 – 2× světový pohár (Praha, The Hague)
 2018 – 4× světový pohár (Tunis, Paříž, Düsseldorf, Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas na Ukrajině

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Dariji Bilodidové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Dariji Bilodidové na Judobase.org

Ukrajinští judisté
Narození v roce 2000
Narození 10. října
Žijící lidé
Ženy
Narození v Kyjevě
Vítězky Evropských her v judu